Sülldorf ist der Name

 eines Stadtteils von Hamburg im Bezirk Altona, siehe Hamburg-Sülldorf
 einer Ortschaft in der Gemeinde Sülzetal in Sachsen-Anhalt, siehe  Sülldorf (Sülzetal)